Gonotropis gibbosa är en skalbaggsart som beskrevs av Leconte 1876. Gonotropis gibbosa ingår i släktet Gonotropis, och familjen plattnosbaggar. Arten är reproducerande i Sverige.

Källor 

Plattnosbaggar
gibbosa